СИНХ:
 СИНХ — старое название Уральского государственного экономического университета.
 СИНХ — Связьинвестнефтехим, коммерческая структура, принадлежащая правительству Татарстана.